Il singolare  del Carisap Tennis Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Máximo González non ha difeso il titolo del 2008.

Fabio Fognini ha battuto in finale 6–7(5), 7–6(2), 6–0 Cristian Villagrán.

Teste di serie

  Fabio Fognini (campione)
  Óscar Hernández (secondo turno, ritiro)
  Diego Junqueira (secondo turno, ritiro)
  Alberto Martín (primo turno)

 Nicolás Massú (primo turno)
 Ilija Bozoljac (primo turno, ritiro)
 Thomaz Bellucci (primo turno)
 Alessio di Mauro (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Carisap Tennis Cup 2009